Pingshan (kinesiska: 屏山镇, 屏山) är en köping i Kina. Den ligger i provinsen Anhui, i den östra delen av landet, omkring 200 kilometer norr om provinshuvudstaden Hefei. Antalet invånare är 58513. Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Anhui
WP:Projekt Kina

ceb:Pingshan (baranggay sa Republikang Popular sa Tsina, Anhui Sheng)